Серо Соло има више значења:

 Серо Соло (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Соло (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Соло (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику